Вулиця Миколи Мурашка (Глухів)
 Вулиця Миколи Мурашка (Київ)

Вулиці, названі на честь людей